Сезон-2014/15 стал для «Ливерпуля» 123-м в истории клуба и 53-м подряд в английской Премьер-лиге. Сезон стал последним для легендарного капитана «красных» Стивена Джеррарда. В этой кампании ливерпульская команда не сумела завоевать ни одного трофея, а в английской премьер-лиге заняла лишь 6-е место, не попав в Лигу чемпионов.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:117.000.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:73.000.000

Зима 

Прибыль:5.700.000

Общие убытки:117.000.000

Общая прибыль:78.700.000

Разница:38.300.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

6-й раунд

1/2 финала

Кубок лиги

3-й раунд

4-й раунд

1/4 финала

1/2 финала

Лига чемпионов

Групповой этап

Лига Европы

Плей-офф

1/16 финала

Статистика

Игры и голы

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны ФК «Ливерпуль»